Il singolare del torneo di tennis European Indoor Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Aleksandr Volkov 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Jonas Svensson (quarti di finale)
  Magnus Gustafsson (primo turno)
  Horst Skoff (secondo turno)

 Petr Korda (secondo turno)
 Ronald Agénor (campione)
 Franco Davín (primo turno)
 Aleksandr Volkov (finale)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
European Indoor Championships 1990